Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as US Open (tenisz) női páros mérkőzéseinek eredményeit. A tornán a COVID–19-világjárvány miatt a párosok versenyét csak 32 csapattal rendezték meg.

A címvédő a belga Elise Mertens és a fehérorosz Arina Szabalenka páros volt. Ebben az évben második kiemeltként indulhattak, azonban a negyeddöntőben vereséget szenvedtek a későbbi tornagyőztes párostól.

A győzelmet a német Laura Siegemund és az orosz Vera Zvonarjova párosa szerezte meg, miután a döntőben 6–4 6–4 arányban legyőzték az amerikai Nicole Melichar és a kínai Hszü Ji-fan kettősét. Ez volt Zvonarjovának női párosban a harmadik, egyben ötödik Grand Slam-tornagyőzelme, míg Siegemundnak női párosban az első, egyben a második Grand Slam-győzelme.

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic a torna 1. kiemeltje, akiket a 2. forduló előtt érthetetlen módon kizárták a tornáról. Az indoklás szerint a viadaltól még az 1. forduló előtt koronavírus-fertőzés miatt visszalépő francia Benoit Paire-rel közvetlen kontaktusba lépő személyek egyike Mladenovic volt, ezért nem vehet részt a további versenyzésben. A kizárás azért érthetetlen, mert Mladenovic az elmúlt napokban folyamatosan teniszezett, és rendre negatív koronavírustesztet produkált.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

N2